Чорноморець — козак Чорноморського козацького війська
 «Чорноморець» — перша щотижнева українська газета на Кубані
 «Чорноморець» — український футбольний клуб з Одеси
 «Чорноморець» — жіноча команда українського футбольного клубу «Чорноморець» (Одеса)
 «Чорноморець» — український футбольний клуб із Севастополя
 «Чорноморець» — російський футбольний клуб з Новоросійська
 «Чорноморець» — болгарський футбольний клуб з Бургаса
 «Чорноморець» — американський футбольний клуб з Нью-Йорка
 «Чорноморець» — фірмовий пасажирський поїзд Одеської залізниці сполученням Одеса — Київ
 «Чорноморець» — футбольний стадіон в Одесі

Персоналії 

 Чорноморець Володимир Данилович (1924—1943) — червоноармієць, Герой Радянського Союзу
 Чорноморець Олег Васильович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України (2023, посмертно).
 Чорноморець Олександр Григорович (1909—1975) — лейтенант, Герой Радянського Союзу
 Чорноморець Олександр Сергійович (1993) — український футболіст, захисник
 Чорноморець Юрій Павлович (1974) — український теолог і філософ
 Чорноморець Микола (Карлашов, Карлаш) (1881—1948) — український актор і співак (баритон, бас), режисер і диригент

Див. також 
 Черноморець — містечко в Болгарії на узбережжі Чорного моря